Die Saison 2001/02 war die 42. Spielzeit der Eredivisie, der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Boretti Tigers Amsterdam.

Modus 

Die Hauptrunde wurde in vier Abschnitte aufgeteilt. Während der ersten drei Hauptrundenabschnitte konnten die fünf Mannschaften jeweils zwischen null und vier Bonuspunkten erreichen. Diese wurden zum Ergebnis des vierten Hauptrundenabschnitts addiert. Die vier bestplatzierten Mannschaften des letzten Hauptrundenabschnitts qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Phase 1 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Phase 2 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Phase 3 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Phase 4 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 

2001
Eishockeysaison 2001/02